Tsonga pode se referir a:

 Tsongas, povo africano de Moçambique;
 Língua tsonga, língua falada no sul de Moçambique e uma das onze línguas oficiais da África do Sul;

Pessoas 
 Jo-Wilfried Tsonga, tenista francês.

Desambiguação